Фридрих II Легницкий, также известен как Фридрих II Легницкий Великий (, ; 12 февраля 1480 — 17 ноября 1547) − князь Легницкий (1488—1547), Бжегский (1503—1505, 1521—1547), Волувский (1523—1547), Глогувский (1540—1544) и Зембицкий (1542—1547).

Биография 
Представитель легницкой линии Силезских Пястов. Второй сын Фридриха I (1446—1488), князя Легницкого (1454—1488), и Людмилы из Подебрад (1546—1503), дочери короля Чехии Йиржи из Подебрад.

В мае 1488 года после смерти князя Фридриха I Легницкого его владения (Легница, Хойнув и Любин) унаследовали сыновья Иоганн II Легницкий, Фридрих I и Георг I Бжегский под регентством своей матери, вдовствующей княгини Людмилы. После смерти супруга Людмила получила в качестве вдовьего удела города Бжег и Олаву. В ранние годы молодые князья некоторое время провели в Праге, при дворе короля Владислава II Ягеллона.

В 1495 году, после смерти своего старшего брата Иоганна II, Фридрих II стал главой Легницкого княжеского дома, но он оставался под опекой своей матери в течение еще трех лет, до 1498 года, когда он стал самостоятельно править в Легнице. Когда его младший брат Георг достиг совершеннолетия в 1505 году, оба брата решили разделить между собой отцовское княжество. Фридрих II получил Легницу, а Георг — Бжег и Любин. В 1503 году после смерти своей матери Людмилы князья Фридрих и Георг унаследовали её вдовий домен (Бжег и Олава).

В 1507 году князь Фридрих II Легницкий совершил паломничество в Святую Землю, став рыцарем Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского.

В 1516—1526 годах князь Фридрих II Легницкий занимал должность губернатора Нижней Силезии.

В августе 1521 года после смерти своего бездетного младшего брата Георга Бжегского Фридрих унаследовал Бжегское княжество. Благодаря своей финансовой политике Фридрих II Легницкий увеличил территорию княжества, объединив Легницкое и Бжегское княжества.

С 1523 года князь Фридрих Легницкий был убежденным сторонником Реформации. Во время правления Фридриха II в Легнице был основан университет. В городах княжества царили порядок и чистота, было установлено уличное освещение и выложены улицы. Его достижением также было повышение защиты Легницкого княжества. В своём желании изменить планировку Легницы он перестроил многие часовни и церкви, городские стены и фортификационную систему. До 1521 года в пригороде было около 15 церквей и часовен, но все они были разрушены перед страхом турецкого вторжения, а на их месте возведены валы и создан второй ров. Вместе со своей супругой Софией Фридрих Легницкий создал пушку из бронзы для обороны своей столицы.

8 апреля 1525 года из-за близкого родства с династией Гогенцоллернов, а также дружбы с королем Польши Сигизмундом Старым, князь Фридрих II Легницкий был избран свидетелем в заключении Краковского договора между Польшей и Тевтонским орденом.

В 1523 году Фридрих II Легницкий, имея богатую казну, выкупил у Иоганна Турзо, брата епископа вроцлавского Иоганна V Турзо, Волувское княжество. В том же году он перешел в протестантизм и даровал населению свободу вероисповедания. В течение многих лет поддерживал реформатора Каспара Швенкфельда, но под давлением своего сюзерена, короля Чехии Фердинанда I Габсбурга, вынужден был отправить его в эмиграцию. В 1526 году Фридрих II Легницкий был одним из кандидатов на чешский королевский престол (по своей матери Людмиле он был внуком короля Йиржи из Подебрад). В 1537 году князь Фридрих Легницкий заключил с маркграфами Бранденбурга договор о взаимном наследовании владений, но через несколько лет это договор был отменен под давлением короля и знати Чехии. Союз с Гогенцоллернами остался частью его политического завещания и был реализован при его сыновьях, особенно Георгом II Бжегским.

В 1540—1544 годах князь Фридрих II Легницкий владел Глогувским герцогством в качестве залога. В 1542 году из-за большой задолженности зембицкие князья Иоахим, Генрих II, Иоганн и Георг Подебрадовичи уступили своему дяде Фридриху Легницкому Зембицкое княжество, которое после смерти Фридриха получил император Священной Римской империи и король Чехии Фердинанд I Габсбург.

Князь Фридрих II Легницкий — одна из фигур на картине Яна Матейко «Прусская дань».

Семья 
Князь Фридрих II Легницкий был дважды женат. 21 ноября 1515 года он женился первым браком на Елизавете Ягеллонке (13 ноября 1482 — 16 февраля 1517), младшей дочери короля польского и великого князя литовского Казимира IV Ягеллончика и Елизаветы Габсбург. У них была одна дочь:

 Ядвига (род. и ум. 2 февраля 1517)

24 ноября 1518 года Фридрих Легницкий вторично женился на Софии Брандербург-Ансбах-Кульмбахской (10 марта 1485 — 14 мая 1537), дочери Фридриха I, маркграфа Бранденбург-Ансбахского и Софии Ягеллонки, племяннице своей первой жены. У них родилось трое детей:

 Фридрих III (22 февраля 1520 — 15 декабря 1570), князь Легницкий (1547—1551, 1556—1559) и Любинский (1550—1551)
 Георг II (18 июля 1523 — 7 мая 1586), князь Бжегский, Олавский и Волувский (1547—1586)
 София (1525 — 6 февраля 1546), муж с 15 февраля 1545 года курфюрст Бранденбургский Иоганн Георг.

Литература 
 
 

Силезские Пясты
Правители Силезии
Легницкие Пясты
Кавалеры ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского